Isidore Isou (1925 - 2007) est un poète français d'origine roumaine.
 Isou est un roi de la  égyptienne.